Benetton Group — італійський виробник одягу.
 Сім'я Бенеттон — сім'я власників італійського виробника одягу
 Бенеттон (команда Формули-1) — гоночна команда, яка виступала в чемпіонаті світу з автоперегонів Формули-1 з 1986 по 2001 рік.
 Бенеттон (баскетбольний клуб) — італійський баскетбольний клуб з міста Тревізо.
 Бенеттон (регбійний клуб) — італійський регбійний клуб з міста Тревізо.